Van der Tak is een Nederlandse achternaam, en kan verwijzen naar: 

 Christiaan Bonifacius van der Tak (1814-1878), stadsarchitect en directeur Gemeentewerken Rotterdam
 Christiaan Bonifacius van der Tak (1900-1977), stadsarchitect Amersfoort
 Bram van der Tak (1935), Nederlands schaker
 Sjaak van der Tak (1956), Nederlands politicus voor het CDA

Zie ook: Tak voor andere betekenissen.